Ліга чемпіонів КОНКАКАФ 2016—2017 (офіційно ) — 52-й турнір між найкращими клубами Північної, Центральної Америки та Карибського басейну і 9-й у теперішньому форматі. Переможець турніру, мексиканська Пачука, отримала право зіграти у Клубному чемпіонаті світу 2017.

Формат і учасники 
В турнірі брали участь 24 клуби із 12 асоціацій. 9 клубів представляли Північну Америку, 12 - Центральну Америку, 3 - Карибський басейн.

Груповий турнір

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Плей-оф

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 лютого/1 березня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 лютого/2 березня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 лютого/3 березня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 лютого/2 березня 2017

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 березня/6 квітня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 березня/5 квітня 2017

|}

Фінал 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/27 квітня 2017

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Ліга чемпіонів КОНКАКАФ на soccerway.com 

2017
2017 у футболі
2016 у футболі